МГМИ — аббревиатура, может означать:

 Московский гидрометеорологический институт
 Минский государственный медицинский институт, ныне Белорусский государственный медицинский университет